Varykino ist der Name folgender fiktiver Orte:

 Varykino, Landsitz auf dem Planeten Naboo, siehe Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger
 Varykino, aufgelassenes Anwesen bei Yuriatin im Ural, siehe Doktor Schiwago (Roman)